Nad jeziorem bez dna – trzeci tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1981 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1989 roku Krajowa Agencja Wydawnicza. Wznowiony w 1992 przez wydawnictwo Orbita, w 2000 roku przez Egmont Polska pod tytułem Trzech starców z krainy Aran, a w 2008 pod tytułem Trzej starcy z kraju Aran.

Streszczenie 
Thorgal z żoną Aaricią opuszczają rodzinne strony Northlandu i trafiają do granic kraju Aran, w których wita ich gościnnie karzeł Jadawin. Prowadząc bohaterów na wiejski festyn, Jadawin opowiada o legendzie naszyjnika, który umożliwia objęcie tronu przez osobę, która uwolni zawieszony na czterech linach klejnot z użyciem jednej strzały. Aaricia przecina liny strzałą trzymaną w ręce. Przybycie z fortecy znad Jeziora Bez Dna trójki „Życzliwych” („Dobroczyńców” w przekładzie Wojciecha Birka z późniejszego wydania Egmont Polska) uświadamia Thorgalowi konsekwencje lekkomyślnego czynu. Nocą Thorgal wdziera się do zamku i podsłuchuje zamierzenia władców krainy co do turnieju. Przekonuje się zarazem, że Aaricia straciła pamięć, a on sam nie jest mile widziany w zamku. Trzej starcy zdecydowali bowiem zorganizować konkurs: zwycięzca trzech prób, objąłby władzę w całym państwie.

Thorgal bierze udział w pierwszym wyzwaniu incognito, aby zdobyć wraz z innymi śmiałkami trzy złote miecze. Współpracuje z poznanym po drodze Sigurdem, ten jednak zostaje podstępnie zabity przez Volsunga de Nichor. Karshan D'Urizen, Volsung i Thorgal dostępują zaszczytu zmierzenia się w drugiej próbie: podróży na Wichrową Wyspę, aby odnaleźć trzy klucze (złoty, srebrny i miedziany). Strażniczka Kluczy zdradza Thorgalowi, że podobne wyzwania odbywają się co sto lat i że klucze otworzą kolejno trzy bramy „drugiego świata”. Trzecia próba kończy się śmiercią Karshana na pograniczu światów, gdy przestąpił próg Bramy Wody, tymczasem Volsunga porywają wichry nieskończonej przestrzeni w Bramie Powietrza. Thorgal miedzianym kluczem otwiera Bramę Ognia. Spotyka w przedsionku „drugiego świata” Strażniczkę Kluczy, od której dowiaduje się, iż sposobem na odnoszenie zwycięstw jest droga prowadząca do poświęcenia, nie triumfu. Thorgal po przejściu ostatniej bramy trafia w przeszłość trzech Starców z Aranu, aby przynieść im flakon z „wodą nocy dziejów”. Spotyka tam młodzieńczych „Życzliwych” i postanawia pokrzyżować im plany gromadzenia złota przez jeden wiek dłużej za sprawą wyzysku poddanych. Opróżniając zawartość flakonu uśmierca „Życzliwych” i przenosi się do własnego czasu. Zmieniona przeszłość odcisnęła piętno na teraźniejszości, w konsekwencji czego zamek obraca się w ruinę. Thorgal z Aaricią umykają z rozpadającej się budowli.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a